Берья — распространённое имя собственное, встречается в виде фамилий и топонимов.
 Берья, Франк (род. 1983) — французский футболист малагасийского происхождения, защитник «Лилля».
 Берья — один из 10 районов Лесото. 
 Берья-э-Кастельжо — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.